55-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
18 января 1998 года

Лучший фильм (драма): 
«Титаник»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Лучше не бывает»

Лучший драматический сериал: 
«Секретные материалы»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Элли Макбил»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Джордж Уоллес»

< 54-я Церемонии вручения 56-я >

55-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1997 год состоялась 18 января 1998 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 18 декабря 1997.

Высокобюджетный блокбастер «Титаник», режиссёра Джеймса Кэмерона, претендовавший на премию в восьми номинациях, был удостоен четырёх наград, включая призы за лучший драматический фильм и лучшую режиссуру.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 4/8: «Титаник»
 3/6: «Лучше не бывает»
 1/5: 
 1/4: «Умница Уилл Хантинг»
 0/4: «Амистад»
 0/3: «Боксёр» / «Свадьба лучшего друга» / «Плутовство»
 1/2: «Ночи в стиле буги»
 0/2: «Джеки Браун» / «Вход и выход» / «Анастасия»
 1/1: «Золото Ули» / «Миссис Браун» / «Моя жизнь в розовом цвете»

{| class="wikitable" width="100%" style="line-height:19px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=3|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Титаник / Titanic
|-
|colspan=3|• Амистад / Amistad
|-
|colspan=3|• Боксёр / The Boxer
|-
|colspan=3|• Умница Уилл Хантинг / Good Will Hunting
|-
|colspan=3|• Секреты Лос-Анджелеса / L.A. Confidential
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Лучше не бывает / As Good as It Gets
|-
|colspan=3|• Свадьба лучшего друга / My Best Friend's Wedding
|-
|colspan=3|• Плутовство / Wag the Dog
|-
|colspan=3|• Люди в чёрном / Men in Black
|-
|colspan=3|• Мужской стриптиз / The Full Monty
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Джеймс Кэмерон за фильм «Титаник»
|-
|colspan=2|• Джеймс Л. Брукс — «Лучше не бывает»
|-
|colspan=2|• Кёртис Хэнсон — «Секреты Лос-Анджелеса»
|-
|colspan=2|• Джим Шеридан — «Боксёр»
|-
|colspan=2|• Стивен Спилберг — «Амистад»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Питер Фонда — «Золото Ули»' (англ.) (за роль Ули Джексона)
|-
|colspan=2|• Мэтт Деймон — «Умница Уилл Хантинг» (за роль Уилла Хантинга)
|-
|colspan=2|• Дэниел Дэй-Льюис — «Боксёр» (за роль Дэнни Флинна)
|-
|colspan=2|• Леонардо Ди Каприо — «Титаник» (за роль Джека Доусона)
|-
|colspan=2|• Джимон Хонсу — «Амистад» (за роль Синке)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Джуди Денч — «Миссис Браун» (за роль королевы Виктории)
|-
|colspan=2|• Хелена Бонэм Картер — «Крылья голубки» (за роль Кейт Крой)
|-
|colspan=2|• Джоди Фостер — «Контакт» (за роль Элеонор Эрроуэй)
|-
|colspan=2|• Джессика Лэнг — «Тысяча акров» (англ.) (за роль Джинни Кук Смит)
|-
|colspan=2|• Кейт Уинслет — «Титаник» (за роль Розы Дьюитт Бьюкейтер (в молодости))
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Джек Николсон — «Лучше не бывает» (за роль Мелвина Аделла)
|-
|colspan=2|• Джим Керри — «Лжец, лжец» (за роль Флетчера Рида)
|-
|colspan=2|• Дастин Хоффман — «Плутовство» (за роль Стэнли Мотсса)
|-
|colspan=2|• Сэмюэл Л. Джексон — «Джеки Браун» (за роль Орделла Робби)
|-
|colspan=2|• Кевин Клайн — «Вход и выход» (за роль Говарда Брэкетта)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Хелен Хант — «Лучше не бывает» (за роль Кэрол Коннелли)
|-
|colspan=2|• Джой Лорен Адамс — «В погоне за Эми» (за роль Алиссы Джонс)
|-
|colspan=2|• Пэм Гриер — «Джеки Браун» (за роль Джеки Браун)
|-
|colspan=2|• Дженнифер Лопес — «Селена» (за роль Селены Кинтанильи-Перес)
|-
|colspan=2|• Джулия Робертс — «Свадьба лучшего друга» (за роль Джулиан Поттер)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=6 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Бёрт Рейнольдс — «Ночи в стиле буги» (за роль Джека Хорнера)
|-
|colspan=2|• Руперт Эверетт — «Свадьба лучшего друга» (за роль Джорджа Доунза)
|-
|colspan=2|• Энтони Хопкинс — «Амистад» (за роль Джона Куинси Адамса)
|-
|colspan=2|• Грег Киннир — «Лучше не бывает» (за роль Саймона Бишопа)
|-
|colspan=2|• Джон Войт — «Благодетель» (за роль Лео Ф. Драммонда)
|-
|colspan=2|• Робин Уильямс — «Умница Уилл Хантинг» (за роль Шона Магуайера)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Ким Бейсингер — «Секреты Лос-Анджелеса» (за роль Линн Брэкен)
|-
|colspan=2|• Джоан Кьюсак — «Вход и выход» (за роль Эмили Монтгомери)
|-
|colspan=2|• Джулианна Мур — «Ночи в стиле буги» (за роль Амбер Уэйвз)
|-
|colspan=2|• Глория Стюарт — «Титаник» (за роль Розы (в старости))
|-
|colspan=2|• Сигурни Уивер — «Ледяной ветер» (за роль Джейни Карвер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| rowspan=5 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|• Бен Аффлек и Мэтт Деймон — «Умница Уилл Хантинг»
| rowspan=5 align="center" width="83px"|
|-
|• Марк Эндрюс — «Лучше не бывает»
|-
|• Джеймс Кэмерон — «Титаник»
|-
|• Кёртис Хэнсон — «Секреты Лос-Анджелеса»
|-
|• Хилари Хенкин — «Плутовство»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Джеймс Хорнер — «Титаник»
|-
|colspan=2|• Филип Гласс — «Кундун»
|-
|colspan=2|• Джерри Голдсмит — «Секреты Лос-Анджелеса»
|-
|colspan=2|• Майкл Найман — «Гаттака»
|-
|colspan=2|• Джон Уильямс — «Семь лет в Тибете»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня
| colspan=3 style="background:#EEDD82"|• My Heart Will Go On — «Титаник» — музыка: Джеймс Хорнер, слова: Уилл Дженнингс
|-
|colspan=3|• Go the Distance — «Геркулес» (м/ф) — музыка: Алан Менкен, слова: Дэвид Зиппель
|-
|colspan=3|• Journey to the Past — «Анастасия» (м/ф) — музыка: , слова: 
|-
|colspan=3|• Once Upon a December — «Анастасия» — музыка: , слова: 
|-
|colspan=3|• Tomorrow Never Dies — «Завтра не умрёт никогда» — музыка и слова: Шерил Кроу и Митчелл Фрум
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=3 style="background:#EEDD82"| • Моя жизнь в розовом цвете / Ma vie en rose' (Бельгия)
|-
|colspan=3| • Артемизия / Artemisia (Франция)
|-
|colspan=3| • Шафер / Il testimone dello sposo (Италия)
|-
|colspan=3| • Леа / Lea (Германия)
|-
|colspan=3| • Вор (Россия)
|}

 Телевизионные награды 

 Специальные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1998 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1998 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1998 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1998 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Премия Гильдии киноактёров США 1998 (премия Гильдии киноактёров США)
 «Золотая малина» 1998 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 55-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс Золотой глобус 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1998 на сайте IMDb 
 Past Winners Database. 55th Golden Globe Awards

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1998 года
Телевизионные премии 1998 года